Azanaphthalin ist

 1-Azanaphthalin, siehe Chinolin
 2-Azanaphthalin, siehe Isochinolin